Message – gruppo musicale hard rock statunitense
 Message – etichetta discografica giamaicana
 Message – album di Giorgio Gaslini del 1973
 Message – album dei Mongol800 del 2001
 Message – album di Aya Ueto del 2004
 Message – album di autori vari del 2010
 Message – singolo di Masaharu Fukuyama del 1995
 Message/Personal – singolo di Aya Ueto del 2003
 Message – singolo di Yuki del 2006
 Message – singolo dei Boris del 2008
 Message – singolo dei Vivid del 2012

Pagine correlate 
Messages
The Message